Turmalinense – abitanti di Turmalina (Minas Gerais)
Turmalinense – abitanti di Turmalina (San Paolo)